

Населені пункти та їхні частини

 Барткі — село в гміні Єдвабне Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Барткі — село в гміні Козлово Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Барткі — село в гміні Лельково Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Барткі — осада в гміні Велічкі Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Барткі — осада в гміні Домбрувно Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки